Hyden (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Hyden (West-Australië), een plaats in West-Australië